Steve Smith (košarkaš), američki profesionalni košarkaš
Steve Smith (britanski atletičar), britanski atletičar
Steve Smith (američki atletičar), američki atletičar